Gençlerbirligi SK, grundad 14 mars 1923, är en turkisk fotbollsklubb från Ankara.

Klubben vann Turkiska cupen 1987 och 2001. Tidigare har de svenska spelarna Panajotis Dimitriadis och Johannes Hopf spelat för klubben.

Placering tidigare säsonger

Nuvarande trupp

Kända spelare 
Tidigare har även Labinot Harbuzi, Jimmy Durmaz, Johan Dahlin, Mervan Celik, Walid Atta och Mattias Bjärsmyr spelat för klubben.

Referenser 

 
Fotbollsklubbar i Turkiet
Sportklubbar bildade 1923